Katsuyama se poate referi la:

 Municipiul Katsuyama, o localitate în Japonia, în prefectura Fukui.
 Orașul Katsuyama, o localitate în Japonia, în prefectura Yamanashi.